Lisów (Ermland-Mazurië), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Elbląski
 Lisów (Lublin), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Lubartowski
 Lisów (Lubusz), een dorp in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Słubicki
 Lisów (powiat Białobrzeski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Białobrzeski
 Lisów (powiat Radomski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Radomski
 Lisów (Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Lubliniecki
 Lisów (Subkarpaten), een dorp in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Jasielski
 Lisów (powiat Kielecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Kielecki
 Lisów (powiat Opatowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Opatowski